Robin Neupert (Heilbronn, 1991. augusztus 19. –) német labdarúgó, az SV Waldhof Mannheim hátvédje.

További információk 

Adatlapja a transfermarkt.de oldalon

1991-ben született személyek
Német labdarúgók
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
Az SC Preußen Münster labdarúgói
Az SV Waldhof Mannheim labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Heilbronniak